Il doppio maschile del BNP Paribas Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

I detentori del titolo erano Aleksandr Dolgopolov e Xavier Malisse, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Marc López e Rafael Nadal. La coppia spagnola ha poi battuto in finale John Isner e Sam Querrey per 6-2, 7-63, aggiudicandosi il secondo titolo in questo torneo dopo quello del 2010.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Maks Mirny /  Daniel Nestor (semifinale)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (secondo turno)

 Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinale)
 Leander Paes /  Radek Štěpánek (quarti di finale)
 Oliver Marach /  Alexander Peya (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2012
ATP World Tour 2012